Международный год книги (ЮНЕСКО)

События

Январь 

 1 января
 Генеральным секретарём ООН стал Курт Вальдхайм.
 Президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера объявил о денонсации торгового договора 1952 года с США, объявив его неравноправным.
 2 января — Султан Омана Кабус бен Саид отправил в отставку своего дядю Тарика бен Теймура, возглавлявшего правительство, и сам возглавил кабинет.
 7 января
 Президент США Ричард Никсон официально объявил о своём намерении баллотироваться на второй президентский срок.
 Катастрофа SE-210 на Ивисе — крупнейшая в истории Питуэзских островов (104 погибших).
 9 января — в Чили оппозиция добивается отставки министра внутренних дел социалиста Хосе Тоа. Президент Альенде переводит его на должность министра обороны.
 10 января — в Дакку вернулся освобождённый из тюрьмы в Пакистане лидер борьбы за независимость Бангладеш Муджибур Рахман. 12 января он отказался от поста президента страны, передав его Абу Сайеду Чоудхури (до 24 декабря 1973 года), и сосредоточил в своих руках власть в должности премьер-министра Бангладеш (до 26 января 1975 года).
 13 января — военный переворот в Гане. Гражданское правительство Кофи Бусиа смещено, власть перешла к Совету национального спасения во главе с полковником Игнатиусом Ачампонгом (смещён 4 июля 1978 года).
 14 января — скончался король Дании Фредерик IX. На следующий день на престол вступила его дочь королева Маргрете II.
 16 января — премьер-министром Египта назначен экономист Азиз Сидки (до 26 марта 1973 года).

 21 января — в Каире начались антиправительственные студенческие демонстрации, студенты захватили здание Каирского университета. Волнения перекинулись на другие районы Каира и на Хелуан.
 22 января — подписан договор о присоединении Великобритании, Дании, Ирландии и Норвегии к Европейскому экономическому сообществу.
 24 января — египетская полиция штурмом взяла захваченный студентами Каирский университет.
 25 января — установлены дипломатические отношения между СССР и Бангладеш.
 26 января — катастрофа DC-9 над Хермсдорфом, погибли 27 человек. После падения с высоты 10 160 метров осталась жива стюардесса Весна Вулович.
 28 января — 5 февраля — первая в истории ООН выездная сессия Совета Безопасности. Проходила в Аддис-Абебе (Эфиопия), рассматривался вопрос о положении на юге Африки и в португальских колониях.
 30 января — Кровавое воскресенье — события, произошедшие в районе Богсайд североирландского города Дерри. В тот день солдаты 1-го батальона Парашютного полка Великобритании расстреляли демонстрацию местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии, погибло 14 человек.
 31 января — в Катманду скончался король Непала Махендра Бир Бикрам Шах Дева. Престол занял его сын Бирендра Бир Бикрам Шах Дева (погиб 1 июня 2001 года).

Февраль 
 3—9 февраля — , приведшая к смерти более 4 тысяч человек.
 3—13 февраля — в Саппоро проходили XI зимние Олимпийские игры.
 6 февраля — в Никарагуа прошли парламентские выборы и выборы национальной правительственной хунты (президентские).
 7 февраля — премьер-министром Новой Зеландии вместо ушедшего 2 февраля в отставку Кита Холиока стал Джек Маршалл.
 10 февраля — Бангладеш и Япония установили дипломатические отношения.
 14—25 февраля — полёт советской автоматической межпланетной станции «Луна-20», в ходе которого 21 февраля была совершена мягкая посадка на Луну, переданы на Землю изображения лунной поверхности и произведён забор образцов лунного грунта, доставленного затем на Землю.
 15 февраля — военный переворот в Эквадоре. Президент Хосе Мария Веласко Ибарра смещён, к власти пришла левонационалистическая группа военных во главе с бригадным генералом Гильермо Родригесом Ларой.
 17 февраля — Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о вступлении страны в ЕЭС (309 голосов — за, 301 — против.
 18 февраля — в Италии сформировано новое правительство во главе с Джулио Андреотти.
 20 февраля — в Сальвадоре прошли президентские выборы, на которых победил полковник Артуро Армандо Молина (Партия национального примирения) (вступил в должность 1 июля).
 21 февраля
 Начался визит Ричарда Никсона в КНР — первый в истории визит президента США в Китай. Визит закончился 28 февраля.
 ЦК КПСС принял постановление «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик».
 22 февраля
 Государственный переворот в Катаре. Эмир Ахмад бен Али аль-Тани смещён, его место занял его племянник Халифа бен Хамад аль-Тани, бывший до этого наследным принцем, премьер-министром, министром иностранных дел, министром финансов и командующим силами безопасности.
 В Конго предпринята попытка переворота. После этого её организатор, член политбюро ЦК Конголезской партии труда Анж Диавара попытался организовать левое повстанческое движение, создав партизанский отряд.
 23 февраля
 В США была освобождена под залог в 102.500 долларов Анджела Дэвис
 Премьер-министром Финляндии утверждён председатель социал-демократической партии Рафаэль Паасио.

Март 
 1 марта — на пост президента Уругвая вступил Хуан Мария Бордаберри (избран 28 ноября 1971 года).
 2 марта — Жан-Бедель Бокасса провозгласил себя пожизненным президентом Центральноафриканской республики.
 9 марта — Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок городского типа Нижневартовский преобразован в город Нижневартовск.
 10 марта — в Минске произошёл взрыв в футлярном цеху Минского радиозавода. Погибло от 103 до 143 человек, более 140 получили ранения (около 90 из них не смогли вернуться на производство). К трагедии привели ошибки при проектировании системы вентиляции, из-за чего в ней скопилось огромное количество легковоспламеняющейся пыли.
 12 марта — в Сальвадоре прошли парламентские выборы, на которых победила правящаяПартия национального примирения (37 мест из 52).
 13 марта — маршал Лон Нол провозглашён президентом, главнокомандующим и премьер-министром Камбоджи.
 14 марта — Катастрофа SE-210 под Кальбой — крупнейшая в истории Арабских Эмиратов (112 погибших).
 16 марта — кнессет Израиля принял резолюцию о «неоспоримости исторических прав еврейского народа на страну Израиль».
 18 марта — Сон Нгок Тхань назначен председателем Совета министров и министром иностранных дел Камбоджи
 19 марта — в Польше прошли досрочные выборы в Сейм, правящий блок Фронт единства народа получил 99,53 % голосов.
 21 марта
 Объявлено о смещении генерала Георгиоса Зойтакиса с поста главы государства — регента Греции и вступлении на этот пост премьер-министра Георгиоса Пападопулоса.
 Президентом Тайваня на пятый 6-летний срок переизбран Чан Кайши.
 23 марта — в Чили президент Сальвадор Альенде приостановил деятельность конгресса и не подписал конституционную поправку от 3 марта, запрещающую президенту национализировать предприятия без согласия конгресса
 24 марта
 Состоялась премьера фильма «Крёстный отец», одного из шедевров мирового кинематографа.
 В Чили объявлено о предотвращении попытки государственного переворота. По обвинению в организации заговора с целью захвата президентского дворца в ночь на 25 марта и убийства президента Альенде арестована группа отставных офицеров во главе с генералом Альберто Грином.
 25 марта — молодые офицеры предприняли попытку переворота в Сальвадоре.
 27 марта — Таран дома в Ворошиловграде.
 28 марта — в Польше первая сессия сейма шестого созыва избрала новым председателем Государственного совета ПНР Генрик Яблоньский (вместо бывшего лидер страны Юзефа Циранкевича). Председателем Совета министров вновь назначен Пётр Ярошевич.
 28 — 29 марта — в Гамбии прошли парламентские и президентские выборы. Правящая Народная прогрессивная партия получила 28 мест из 32 в парламенте, а президент и лидер НПП Дауда Джавара переизбран на новый срок.
 29 марта — в Москве, Вашингтоне и Лондоне (столицы стран-депозитариев) открыта для подписания Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами.

Апрель 
 2 апреля — ВМФ СССР приступил к разминированию порта Читтагонг в Бангладеш.
 6 апреля — Муаммар Каддафи заявил о «самороспуске» правительства Ливии. До середины июля Ливия формально была без правительства, управляемая Советом революционного командования.
 7 апреля — в штаб-квартире партии Афро-Ширази убит 1-й вице-президент Танзании и председатель Революционного совета Занзибара Абейд Каруме.
 9 апреля — заключён Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Ираком.
 10 апреля — в Москве, Вашингтоне и Лондоне (столицы стран-депозитариев) открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
 12 апреля — в Марокко сформировано новое правительство во главе с Мохаммедом Каримом Ламрани.
 16 апреля — старт космического корабля Аполлон-16 (США) (приводнение — 27 апреля) с пятой лунной экспедицией. Экипаж — Джон Янг, Чарльз Дьюк, Томас Маттингли.
 17 апреля — принята временная конституция Пакистана.
 30 апреля — в Камбодже на референдуме принята Конституция страны.

Май 
 1 мая — президент Никарагуа генерал Анастасио Сомоса передал власть до 1 декабря 1974 года Национальному правительственному совету (триумвирату) в составе генерала Роберто Мартинеса Лакайо, Альфонсо Лову Кордеро и Фернандо Барнабу Агуэро Роча.
 4 мая — катастрофа Як-40 под Братском, погибли 18 человек.
 5 мая — катастрофа DC-8 под Палермо, погибли 115 человек.
 7 мая
 Председателем Президентского совета Дагомеи вместо Юбера Мага назначен Жюстен Ахомадегбе-Тометин.
 выборы в парламент Италии.
 8 мая
 В Дагомее главой Президентского совета в результате ротации стал Жюстен Ахомадегбе-Тометин, сменивший Юбера Мага
 Президент США Р.Никсон объявил, что им отдан приказ о минировании входов в порты ДРВ и нанесении ударов по внутренним водным путям, железнодорожным и другим коммуникациям Северного Вьетнама.
 8 — 9 мая — Операция «Изотоп»: израильский спецназ освободил пассажиров авиарейса № 572 Вена — Тель-Авив авиакомпании «Сабена», захваченного палестинскими террористами из организации «Чёрный сентябрь».
 15 мая — состоялась официальная церемония передачи от США к Японии административных прав на управление островами Рюкю.
 16 мая — катастрофа Ан-24 в Светлогорске, 34 человека погибло.
 18 мая
 Под Харьковом разбился пассажирский самолёт Ан-10. Среди 122 погибших — популярный актёр и пародист Виктор Чистяков.
 Президент Малагасийской Республики Филибер Циранана после массовых антиправительственных выступлений, начавшихся 13 мая, объявил о роспуске правительства и передаче власти генералу Габриэлю Рамананцуа.
 20 мая — на референдуме в Камеруне утверждена новая конституция страны.
 22 мая
 Цейлон переименован в Республику Шри-Ланка.
 В Турции сформировано новое правительство во главе с Феритом Меленом.
 22—30 мая — СССР с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон.
 23 мая — подписаны советско-американские Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и в области медицинской науки и здравоохранения.
 24 мая — подписаны советско-американские Соглашения о сотрудничестве в области науки и техники и о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
 26 мая
 Подписаны советско-американские договоры: По ограничению противоракетной обороны (договор по ПРО), Ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) и соглашение о сотрудничестве.
 Подписан транспортный договор между ГДР и ФРГ — первый межгерманский государственный договор.

Июнь 
 1 июня — правительство Ирака национализировало собственность «Ирак петролеум компани».
 2 июня — вступила в силу новая конституция Камеруна. Федеративная Республика Камерун переименована в Объединённую Республику Камерун.
 4 июня
 В США суд присяжных признал невиновной Анджелу Дэвис
 Из Ленинграда в Вену выслан Иосиф Бродский.
 В Камбодже проведены президентские выборы. Победителем объявлен президент генерал Лон Нол.
 12 июня — инцидент с DC-10 над Уинсором: на самолёте компании American Airlines во время полёта открылась дверь грузового отсека. Несмотря на повреждения, пилоты смогли совершить аварийную посадку.
 15 июня — катастрофа Convair 880 под Плейку, погиб 81 человек.
 16 июня — авария Ил-62 в Каире, жертв нет.
 17 июня
 США возвращают Окинаву Японии.
 Начало уотергейтского скандала в США (1972—1974), закончившегося отставкой президента страны Ричарда Никсона.
 18 июня
 Чемпионом Европы по футболу стала сборная ФРГ, победившая в финале СССР — 3:0.
 Под Лондоном разбился самолёт Hawker Siddeley Trident 1C компании BEA, погибли 118 человек.
 Началось крупное извержение вулкана Алаид на Курилах, длившееся около 3 месяцев.
 19 июня в СССР принят Указ Президиума Верховного совета РСФСР № 639 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».
 26 июня — сформировано коалиционное правительство Италии во главе с Джулио Андреотти.
 26 июня — 5 июля — в г. Симла состоялись переговоры о нормализации отношений между Индией и Пакистаном. Премьер-министр Индии Индира Ганди и президент Пакистана Зульфикар Али Бхутто подписали Соглашение о двусторонних отношениях.
 29 июня — подписано соглашение между СССР и Чили об экономическом и техническом сотрудничестве.

Июль 
 4 июля — подписано Совместное заявление КНДР и Южной Кореи о принципах объединения страны. Создан Координационный комитет по урегулированию проблем между двумя корейскими государствами.
 6 июля — во Франции образовано правительство во главе с Пьером Мессмером вместо ушедшего в отставку 5 июля правительства Жака Шабан-Дельмаса.
 7 июля — новым премьер-министром Японии стал Какуэй Танака, избранный 5 июля председателем правящей либерально-демократической партии вместо ушедшего в отставку со всех этих постов Эйсаку Сато.
 11 июля — на проходившей в Москве XXVI сессии Совета Экономической Взаимопомощи принято решение о приёме Кубы в члены СЭВ.
 14 июля — президент Экваториальной Гвинеи Масиас Нгема назначен пожизненным президентом с правом назначения преемника.
 17 июля
 Премьер-министром Ливии вместо Муаммара Каддафи стал майор Абдель Салам Джеллуд. Полковник Каддафи сохранил посты председателя Совета Революционного Командования, председателя Национального совета обороны и главнокомандующего вооружёнными силами.
 Президент Египта Анвар Садат попросил советских военных советников покинуть Египет. 20 июля опубликовано сообщение ТАСС о том, что «в связи с выполнением функций и после соответствующего обмена мнениями между сторонами» «признано целесообразным возвратить в СССР советский военный персонал».
 Посадка Ту-134 на Икшинское водохранилище.
 25 июля — Судан восстановил дипломатические отношения с США.
 25 июля — президентом Португалии в третий раз подряд избран Америку Томаш.
 Июль—август — продолжительная жара и жестокая засуха в средней полосе России.

Август 
 2 августа — в ходе встречи между главами Египта и Ливии Анваром Садатом и Муаммаром Каддафи достигнуто соглашение о слиянии до 1 сентября 1973 года обеих стран в единое государство.
 6 августа — в Панаме прошли выборы в Национальную ассамблею, уполномоченную избрать президента, рассматривать и принимать законы, утверждать поправки в конституцию, ратифицировать или отклонять международные договоры. Абсолютную победу одержали сторонники неофициального главы страны генерала Омара Торрихоса.
 11 августа — Катастрофа Ан-2 в Херсоне, погибли 14 человек.
 14 августа — катастрофа Ил-62 в Кёнигс-Вустерхаузене — крупнейшая в Германии (156 погибших).
 26 августа — в Мюнхене открыты ХХ Летние Олимпийские игры (закрылись 10 сентября).
 31 августа — катастрофа Ил-18 под Магнитогорском, погибли 102 человека.

Сентябрь 
 1 сентября — Роберт (Бобби) Фишер стал 11-м чемпионом мира по шахматам, победив в матче за чемпионство Бориса Спасского со счётом 12½:8½.
 2 сентября — в Сингапуре прошли выборы в законодательную ассамблею (парламент). Все места получила правящая Партия народного действия во главе с премьер-министром Ли Куан Ю.
 2—28 сентября — впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза, вошедшая в историю как «Суперсерия-1972».
 3 сентября — в Камбодже проведены выборы в Национальное собрание. Все места получила Социально-республиканская партия президента маршала Лон Нола. Она же заняла все места в сенате на выборах 17 сентября.
 4 сентября — в Финляндии утверждено новое коалиционное правительство во главе с социал-демократом Калеви Сорса.
 5 сентября — теракт на мюнхенской Олимпиаде.
 14 сентября — установлены дипломатические отношения между Польской Народной Республикой и ФРГ.
 17 сентября — вооружённый конфликт на границе Уганды и Танзании.
 19 сентября — Национальная ассамблея Панамы избрала президентом страны Деметрио Лакаса. Вступил в должность 11 октября.
 19 сентября — 19 декабря проходила XXVII сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
 21 сентября — президент Филиппин Фердинанд Маркос ввёл в стране чрезвычайное положение и отменил действие конституции.
 24—25 сентября — в Норвегии прошёл референдум по вопросу о присоединении страны к ЕЭС. 53,5 % проголосовали против.
 25—30 сентября — с официальным визитом в КНР находился премьер-министр Японии Какуэй Танака. Подписано совместное заявление о нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с 29 сентября.
 29 сентября — Эдуард Шеварднадзе сменил В. П. Мжаванадзе на посту первого секретаря ЦК Компартии Грузии

Октябрь 
 1 октября — катастрофа Ил-18 под Адлером, погибли 109 человек.
 2 октября — в Дании проходил референдум по вопросу о присоединении страны к ЕЭС. 63,3 % проголосовали за.
 5 октября — премьер-министром Дании вместо ушедшего в отставку Йенса Крага стал Анкер Йоргенсен.
 8 октября — в Малагасийской республике проведён  по одобрению закона о предоставлении правительству генерала Габриэля Рамананцуа полномочий сроком на 5 лет.
 11 октября — на заседании Национальной ассамблеи Панамы приведены к присяге Деметрио Лакас в качестве президента и главнокомандующий Национальной гвардией генерал Омар Торрихос — в качестве главы правительства.
 12 октября — в ходе визита в СССР шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви (10-21 октября) подписан Договор о развитии экономического и технического сотрудничества между СССР и Ираном сроком на 15 лет.
 13 октября
 У Нерского озера в Подмосковье потерпел катастрофу самолёт Ил-62, погибли 174 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.
 В чилийских Андах разбился транспортный самолёт уругвайских ВВС с членами регбийной команды «Old Cristians», их родственниками и спонсорами. Погибли 12 человек. Ещё 5 умерли от ран, 8 — при сходе лавины. Выжившие были обнаружены только через 72 дня.
 14 октября — во Вьентьян для переговоров с правительством Лаоса прибывает делегация Патриотического фронта Лаоса. 17 октября начались переговоры о достижении мира в стране.
 16 октября — сформировано коалиционное правительство Норвегии во главе с Ларсом Корвальдом вместо ушедшего в отставку 7 октября правительства Трюгве Браттели.
 17 октября — президент Южной Кореи Пак Чжон Хи приостановил действие конституции, распустил парламент, запретил всякую политическую деятельность и ввёл в стране военное положение.
 18 октября — в Вашингтоне между СССР и США подписаны соглашения об урегулировании расчётов по ленд-лизу, о развитии торговли и о взаимном предоставлении кредитов.
 23 октября — столкновение двух Ан-12 над Тулой, погибли 27 человек.
 26 октября
 Военный переворот в Дагомее. К власти пришёл «временное военно-революционное правительство» из левонастроенных офицеров во главе с майором Матье Кереку.
 Президент Египта Анвар Садат отправил в отставку и снял со всех постов главнокомандующего вооружёнными силами генерала Мухаммеда Ахмеда Садека, занимавшего также посты военного министра и министра военной промышленности.
 28 октября — первый полёт первого двухмоторного широкофюзеляжного реактивного пассажирского самолёта фирмы Airbus — Airbus A300.
 30 октября — парламентские выборы в Канаде. Правящая либеральная партия премьер-министра Пьера Трюдо потеряла абсолютное большинство мест.

Ноябрь 
 3 ноября
 Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничения в выборе места жительства предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан».
 В Чили президент Сальвадор Альенде ввёл в своё правительство представителей армии и назначил на министерские посты генерала Карлоса Пратса, генерала Клаудио Сепульведу и контр-адмирала Исмаэля Уэрту. Карлос Пратс назначен также вице-президентом страны на период зарубежных поездок президента.
 4 ноября — Учредительная ассамблея Бангладеш приняла первую Конституцию страны.
 7 ноября 
 на президентских выборах в США победу одержал кандидат от Республиканской партии действующий президент Ричард Никсон.
 правительство Пакистана объявило о выходе из военного блока СЕАТО.
 16 ноября — ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия.
 19 ноября — досрочные парламентские выборы в ФРГ, победа социал-демократов Вилли Брандта.
 25 ноября — Новой Зеландии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная лейбористская партия, лидер которой Норман Кёрк стал новым премьер-министром.
 28 ноября
 Йеменская Арабская Республика и Народная Демократическая Республика Йемен подписали соглашение о прекращении огня и объединения в единое государство, «Йеменскую Республику», в течение года..
 Катастрофа DC-8 в Москве, погиб 61 человек.
 29 ноября
 Компания Atari выпустила первую коммерчески успешную видеоигру — Pong. С целью изучения спроса игровые автоматы были установлены в двух калифорнийских барах. На следующий же день с момента открытия заведения ожидала целая очередь желающих сразиться в электронный вариант настольного тенниса.
 В Голландии прошли досрочные парламентские выборы. Правящая коалиция сохранила большинство.

Декабрь 
 2 декабря —  в Австралии, на которых победила оппозиционная лейбористская партия, лидер которой Гоф Уитлэм 5 декабря стал новым премьер-министром.
 3 декабря — катастрофа Convair 990 на Тенерифе, погибли 155 человек.
 4 декабря — военный переворот в Гондурасе, свержение президента Рамона Круса Уклеса. Главой государства провозглашён бывший президент, главнокомандующий вооружёнными силами Освальдо Лопес Арельяно.
 6 декабря — президентом Швейцарии на 1973 год избран Роже Бонвен.
 6—9 декабря — официальный визит в СССР президента Чили Сальвадора Альенде.
 7 декабря — старт космического корабля Аполлон-17 (США), шестая лунная экспедиция (приводнение 19 декабря). Экипаж — Юджин Сернан, Харрисон Шмит, Рональд Эванс.
 8 декабря — первая катастрофа самолёта Boeing 737, 45 погибших.
 10 декабря — в Японии прошли досрочные выборы в палату представителей парламента. Правящая либерально-демократическая партия сохранила свои позиции.
 12 декабря
 Новое правительство Афганистана возглавил Мохаммад Муса Шафик вместо ушедшего в отставку 6 декабря Абдул Захира.
 В КНДР прошли всеобщие выборы депутатов всех уровней.
 16 декабря — введена в действие первая Конституция Бангладеш.
 17 декабря — в СССР учреждён Орден Дружбы народов.
 19—29 декабря — «рождественские бомбардировки» авиацией США Северного Вьетнама, сброшено 100 тысяч тонн бомб.
 21 декабря — ГДР и ФРГ официально признали друг друга.
 23 декабря
 Пак Чжон Хи досрочно избран президентом Южной Кореи на четвёртый срок.
 Новое правительство Сирии возглавил вице-президент страны Махмуд аль-Айюби.
 Землетрясение магнитудой 6,2 разрушило столицу Никарагуа г. Манагуа, свыше 10 тысяч погибли и более 20 тысяч было ранено.
 25 декабря — на первой сессии Верховного Народного Собрания КНДР принята новая конституция страны и избраны на пост президента — Ким Ир Сен и на пост премьера Административного совета (правительства) Ким Ир.
 27 декабря — в Браззавиле открылся четырёхдневный II Чрезвычайный съезд Конголезской партии труда. Решено принять новую Конституцию страны, передать законодательные функции от президента к Национальному собранию, восстановить пост премьер-министра и создать Государственный совет как высший партийно-государственный орган.
 28 декабря
 В Советском Союзе объявлена амнистия по случаю 50-летия СССР.
 Принята новая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики, по которой действующий глава КНДР Ким Ир Сен, стал Президентом КНДР.
 Сын короля Таиланда принц Вачиралонгкорн объявлен наследником престола с присвоением титула Маха (Великий) под именем Маха Вачиралонгкорн.
 29 декабря
 Корякский национальный округ награждён только что учреждённым Орденом Дружбы народов.
 Катастрофа L-1011 в Эверглейдсе: самолёт рейса Eastern Airlines 401 столкнулся с землёй из-за неработавшего индикатора шасси и ошибок пилотов, погибли 100 из 162 человек.
 30 декабря — в Йеменской Арабской Республике вместо ушедшего в отставку правительства Мухсина аль-Айни сформировано правительство во главе с Абдаллой аль-Хаджари.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Компьютерные игры

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Ричард Никсон, президент США и Генри Киссинджер, американский политик.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1972 году

Январь 
 1 января — Лилиан Тюрам, французский футболист, чемпион мира и Европы.
 5 января — Сакис Рувас, греческий певец.
 7 января — Светлана Журова, российская конькобежка, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ.
 10 января — Екатерина Мцитуридзе, российская телеведущая.
 11 января
 Аманда Пит, американская актриса.
 Андрей Малахов, российский телеведущий.
 Константин Хабенский, российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 13 января
 Виталий Щербо, советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион.
 Николь Эггерт, американская актриса.
 15 января — Кобе Тай, американская порноактриса.
 19 января
 Сергей Михалок, композитор, вокалист и главный идеолог минской группы «Ляпис Трубецкой».
 Дреа де Маттео, американская актриса.
 24 января — Мюриэль Баумайстер, австрийско-немецкая актриса.
 27 января — Биби Гайтан, мексиканская актриса и певица.
 28 января
 Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка.
 Джиллиан Вигмэн, американская актриса, комедиантка и сценарист.

Февраль 
 5 февраля
 Мэри, кронпринцесса Дании, жена наследника престола кронпринца Фредерика
 Ниа Робертс, уэльская актриса.
 7 февраля
 Робин Лайвли, американская актриса
 Стефани Свифт, американская порноактриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, фотомодель, певица, автор песен, композитор и бизнесвумен.
 14 февраля
 Наджва Нимри, испанская актриса и певица иорданского происхождения.
 15 февраля
 Алексей Макаров, российский актёр театра и кино.
 Наталия Гусева, советская киноактриса, известная по телефильму «Гостья из будущего».
 Яромир Ягр, чешский хоккеист, олимпийский чемпион.
 16 февраля — Сара Кларк, американская актриса
 17 февраля
 Билли Джо Армстронг, вокалист, гитарист и автор песен американской панк-рок группы «Green Day».
 Филипп Канделоро, французский фигурист.
 Светлана Пермякова, российская актриса
 19 февраля — Сансет Томас, американская порноактриса.
 20 февраля
 Ирада Зейналова, российская журналистка, корреспондент, телеведущая.
 Коринна Хэрни, американская актриса, кинопродюсер и фотомодель.
 21 февраля — Мерседес Мольто, латиноамериканская актриса
 22 февраля
 Клаудия Пехштайн, немецкая конькобежка, шестикратная чемпионка мира и пятикратная олимпийская чемпионка.
 Маркус Рюль, немецкий культурист.
 24 февраля — Пуджа Бхатт, индийская актриса, модель, режиссёр, продюсер.
 27 февраля — Сьюзан Йигли, американская актриса.
 28 февраля — Вилле Хаапасало, финский и российский актёр.

Март 
 2 марта — Маурисио Почеттино, испано-аргентинский футболист, защитник, тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
 4 марта — Бриттни Пауэлл, немецко-американская актриса и сценаристка.
 6 марта
 Шакил О’Нил, американский баскетболист.
 Василий Уткин, российский спортивный журналист и телекомментатор.
 7 марта — Джин Луиза Келли, американская актриса
 8 марта — Летисия Сабателла, бразильская актриса и певица.
 13 марта — Ли-Эллин Бейкер, американская актриса телевидения и озвучивания.
 17 марта — Мелисса Ауф дер Маур, канадская певица, музыкант, композитор и поэт-песенник, фотограф и актриса.
 23 марта
 Жюдит Годреш, французская актриса, сценарист и режиссёр.
 Джорджанна Робертсон, американская топ-модель и актриса.
 24 марта — Виктория Толстоганова, российская актриса театра и кино.
 26 марта — Лесли Манн, американская комедийная актриса.
 30 марта — Мили Авитал, израильская актриса
 31 марта
 Алехандро Аменабар, испанский кинорежиссёр.
 Алёна Бабенко, российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

Апрель 
 3 апреля
 Ольга Тумайкина, российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2007).
 Дженни Гарт, американская телевизионная актриса и режиссёр.
 Кэтрин Маккормак, английская актриса.
 Лола Паньяни, итальянская актриса
 4 апреля
 Лиза Рэй, канадская актриса кино и телевидения польско-бенгальского происхождения
 Ксения Зееберг, немецкая актриса кино и телевидения.
 Джилл Скотт, американская певица, автор песен и актриса.
 7 апреля — Татьяна Колганова, российская актриса театра и кино.
 8 апреля — Пол Грей, басист группы Slipknot (ум. в 2010)
 9 апреля — Нив Макинтош, шотландская актриса.
 11 апреля
 Михаил Антонов, российский журналист, телеведущий, корреспондент программы «Вести» в Германии.
 Наташа Ренье, бельгийская актриса
 12 апреля
 Елена Корикова, российская актриса («Плохая девочка»)
 Владимир Чернышёв, российский тележурналист, телеведущий, обозреватель телеканала НТВ.

 16 апреля
 Павел Густерин, российский востоковед.
 Дженнифер Тейлор, американская актриса
 17 апреля — Дженнифер Гарнер, американская актриса
 18 апреля — Нина Чусова, российская актриса и театральный режиссёр.
 15 апреля — Артуро Гатти, канадский боксёр-профессионал.
 20 апреля — Кармен Электра, американская актриса и модель.
 21 апреля
 Сергей Арутюнов, российский поэт.
 Северина Вучкович, хорватская певица и актриса, представитель Хорватии на конкурсе песни Евровидение-2006.
 22 апреля — Анна Фальки, итальянская актриса, модель и продюсер.
 23 апреля
 Демет Акалын, турецкая популярная певица и бывшая модель.
 Патрисия Мантерола, мексиканская актриса, кинопродюсер, певица, фотомодель и модельер.
 25 апреля — София Хелин, шведская актриса театра и кино.
 27 апреля
 Олег Прудиус (более известный как Владимир Козлов)), американский рестлер, родившийся на Украине.
 Мойра Уэст, американская актриса

Май 
 1 мая
 Илья Зимин, российский журналист, автор телепередач из цикла «Профессия — репортёр» (ум. в 2006).
 Джули Бенц, американская актриса и бывшая фигуристка.
 Бернадетт Грегор, венгерская актриса.
 2 мая — Дуэйн Джонсон, американский рестлер и актёр.
 3 мая — Кристин Леман, канадская актриса.
 6 мая — Мартин Бродер, канадский хоккеист, вратарь сборной Канады и хоккейного клуба «Нью-Джерси Девилз», двукратный олимпийский чемпион.
 9 мая
 Даниэла Силиваш, румынская гимнастка, многократная чемпионка мира, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Лиза Энн, американская порноактриса
 Анна-Луиз Плауман, новозеландская актриса.
 14 мая — Татьяна Снежина, русская поэтесса, певица и композитор (ум. в 1995).
 19 мая
 Клодия Кэрван, австралийская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и певица.
 Аманда де Кадене, английская актриса, кинопродюсер, журналистка, телеведущая и фотограф.
 21 мая — Леонид Каганов, российский писатель-фантаст, сценарист, юморист, телеведущий.
 22 мая
 Евгений Ревенко, российский тележурналист, телеведущий и государственный деятель.
 Элисон Иствуд, американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер, певица, модельер и фотомодель.
 Анна Белкнап, американская актриса.
 23 мая — Рубенс Баррикелло, пилот «Формулы — 1».
 24 мая — Майя Санду, молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года.
 26 мая
 Селенис Лейва, американская актриса
 Пэтси Палмер, английская актриса.
 28 мая — Кьяра Мастроянни, французско-итальянская актриса.
 31 мая
 Арчи Панджаби, британская актриса
 Сара Мёрдок, английская актриса, кинопродюсер, фотомодель и телеведущая.

Июнь 
 3 июня — Жюли Гайе, французская киноактриса и кинопродюсер.
 4 июня
 Дебра Стивенсон, английская актриса, комедиантка и певица.
 Иза Феррер, французская певица.
 6 июня — Натали Моралес, американская журналистка, телеведущая и актриса.
 7 июня — Анджела Альварадо, американская актриса и клипмейкер.
 8 июня — Александр Красовицкий, российский музыкант, солист рок-группы «Animal ДжаZ» и её сайд-проекта «Zero People».
 11 июня — Марианна Грей (Ионесян), советская актриса
 14 июня — Молли Паркер, канадская киноактриса, продюсер.
 15 июня — Дарья Повереннова, российская актриса театра и кино
 19 июня — Робин Танни, американская актриса.
 23 июня
 Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира и Европы.
 Сельма Блэр, американская актриса.
 24 июня — Эдуард Трухменёв, белорусский и российский актёр театра и кино.
 25 июня — Светлана Тимофеева-Летуновская, российская актриса театра и кино.
 26 июня — Гару, франко-канадский музыкант, исполнитель роли Квазимодо в оригинальной версии мюзикла «Нотр-Дам».
 27 июня — Павел Булатников, музыкант, вокалист группы «Ляпис Трубецкой».
 28 июня — Марина Бутырская, российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России.
 29 июня
 Сергей Капков, российский телеведущий, историк кино.
 Саманта Смит, школьница из США, написавшая письмо главе СССР Юрию Андропову и посетившая Советский Союз с целью примирить две сверхдержавы (ум. в 1985).

Июль 
 1 июля — Клэр Форлани, английская актриса.
 3 июля — Ольга Васильева, российская актриса театра и кино.
 4 июля
 Алексей Широв, советский, испанский, латвийский шахматист, вице-чемпион мира.
 Томио Окамура, чешско-японский бизнесмен и политик.
 7 июля
 Кирстен Вангснесс, американская телевизионная актриса
 Деанна Мэрримен, американская актриса и модель.
 8 июля — Лика Рулла, актриса и певица, звезда российских мюзиклов.
 10 июля — София Вергара, колумбийская актриса, модель, телеведущая.
 12 июля
 Анастасия Калманович, российская актриса и музыкальный продюсер.
 Андреа Легаррета, мексиканская актриса
 14 июля — Дебора Мэйлман, австралийская актриса.
 20 июля — Козима Шоу, англо-немецкая актриса.
 22 июля
 Эндрю Холнесс, ямайский политик, премьер-министр.
 Анджела Литтл, американская актриса и фотомодель.
 24 июля — Сергей Брилёв, российский телеведущий.
 27 июля — Майя Рудольф, американская актриса, комедиантка и певица, известная по выступлениям в Saturday Night Live с 2000 по 2007 год.
 28 июля
 Александр Хабаров, российский журналист, телеведущий.
 Элизабет Беркли, американская модель и актриса телевидения, кино и театра.
 29 июля — Сергей Горобченко, российский актёр театра и кино.
 31 июля — Тэми Стронач, американская актриса, хореограф и танцовщица.

Август 
 2 августа
 Владислав Котлярский, российский актёр театра и кино.
 Джасинда Барретт, американская актриса и модель австралийского происхождения.
 3 августа
 Бриджид Брэнно, американская актриса.
 Мелисса Понцио, американская телевизионная актриса.
 Эрика Марожан, венгерская актриса.
 6 августа — Джери Халлиуэлл, британская певица.
 7 августа — Чикинкира Дельгадо, венесуэльская актриса, модель и телеведущая.
 9 августа — Лиз Вэсси, американская актриса.
 10 августа
 Энджи Хэрмон, американская актриса и фотомодель.
 Аурелия Анужите, латвийская актриса.
 14 августа — Лоран Ламот, Премьер-министр Гаити c 2012 года по 2014 год.
 15 августа — Бен Аффлек, американский актёр, продюсер, сценарист, кинорежиссёр.
 16 августа — Эмили Робисон, американская певица, автор песен, мультиинструменталист, музыкальный продюсер и актриса.
 21 августа — Нино Катамадзе, грузинская джазовая певица.
 27 августа — Джимми Поп, американский музыкант, лидер и один из основателей группы «The Bloodhound Gang».
 28 августа — Алексей Дюмин, российский военачальник и государственный деятель. Губернатор Тульской области.
 29 августа — Ирина Лачина, российская актриса.
 30 августа
 Камерон Диас, американская киноактриса, топ-модель.
 Павел Недвед — чешский футболист.
 31 августа — Ингибьёрг Стефаунсдоуттир, исландская певица и киноактриса

Сентябрь 
 1 сентября — Кристал Саммерс, американская порноактриса.
 2 сентября
 Лёва Би-2, один из основателей и солист российской группы «Би-2».
 Николетт Кребиц, немецкая актриса кино и телевидения, музыкант, режиссёр, сценарист.
 6 сентября
 Жустина Мачадо, американская актриса
 Аника Нони Роуз, американская актриса и певица.
 7 сентября — Елена Соколова, актриса театра, кино и телевидения.
 10 сентября — Максим Виторган, российский актёр и режиссёр-постановщик.
 13 сентября — Вероника Шелленберг, российская поэтесса, член Союза российских писателей.
 15 сентября
 Летисия, королева Испании, супруга короля Филиппа VI.
 Анжелика Каллио, латвийская и финская топ-модель.
 16 сентября
 Александр Плющев, журналист, известный деятель Рунета, сотрудник радио «Эхо Москвы».
 Спрент Дабвидо, политик и президент Науру.
 Шэлейн Макколл, американская актриса.
 18 сентября — Озан Чолаколу, турецкий композитор.
 19 сентября — Ашот Наданян, армянский шахматист и тренер.
 21 сентября — Оливия Бонами, французская актриса.
 22 сентября — Дана Весполи, американская порноактриса и режиссёр.
 24 сентября — Кейт Флитвуд, британская актриса.
 27 сентября — Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса и певица.
 28 сентября
 Дита фон Тиз, американская певица и фотомодель.
 Катажина Буякевич, польская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

Октябрь 
 1 октября — Лейла Хатами, иранская актриса.
 4 октября — Cut Chemist, диджей и участник группы «Jurassic 5».
 6 октября — Ко Со Ён, южнокорейская актриса.
 7 октября — Нина Гомиашвили, советская актриса театра и кино, галерист
 8 октября — Триша Весси, американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и монтажёр.
 10 октября — Джоэль Картер, американская актриса
 14 октября — Наоми Банкс, американская порноактриса.
 17 октября
 Эминем (Marshall Bruce Mathers III), американский рэпер.
 Шарон Лил, американская актриса и певица.
 20 октября — Дмитрий Аленичев, российский футболист и тренер.
 23 октября — Кейт дель Кастильо, мексиканская актриса.
 24 октября — Рэйли Хилл, австралийская актриса.
 27 октября
 Мария Мутола, мозамбикская легкоатлетка, бегунья, олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира.
 Элисса, ливанская певица
 28 октября — Карина Дымонт, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2003).
 29 октября — Габриэль Юнион, американская актриса, бывшая модель.

Ноябрь 
 1 ноября
 Дженни Маккарти, американская киноактриса и фотомодель.
 Тони Коллетт, австралийская актриса.
 4 ноября — Луиш Фигу, португальский футболист.
 6 ноября
 Тэнди Ньютон, английская киноактриса.
 Ребекка Ромейн, американская актриса и модель.
 8 ноября — Гретчен Мол, американская актриса кино и телевидения.
 9 ноября — Корин Такер, американская певица, гитаристка и актриса.
 10 ноября — Владимир Ткаченко, российский музыкант, участник группы «Ундервуд».
 14 ноября — Аманда Уайнн-Ли, американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист и певица.
 15 ноября — Джонни Ли Миллер, английский киноактёр.
 16 ноября
 Мисси Пайл, американская актриса и певица.
 Брэнди Глэнвилл, американская фотомодель, дизайнер и телевизионная персона.
 19 ноября
 Николь Форестер, американская актриса.
 Сандрин Холт, канадская актриса и фотомодель.
 26 ноября — Сергей Аксёнов, российский политик, предприниматель и глава Республики Крым.
 27 ноября — Анна Дубровская, российская актриса, Заслуженная артистка России (2004).

Декабрь 
 5 декабря — Махабат Байгабылова, киргизская актриса.
 6 декабря
 Сара Рафферти, американская кино- и телеактриса.
 Лиза Ротонди, американская актриса.
 Бриттани О’Коннелл, американская порноактриса.
 7 декабря
 Херман Майер, австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 Тэмми Линн Ситч, американский рестлер и менеджер.
 9 декабря — Рейко Эйлсворт, американская актриса.
 10 декабря — Брайан Молко, вокалист, гитарист и автор песен британской группы «Placebo».
 12 декабря — Уилсон Кипкетер, кенийский легкоатлет, бегун, четырёхкратный чемпион мира.
 14 декабря — Миранда Харт, английская актриса, комик и сценарист, пятикратный номинант на BAFTA TV Award.

 15 декабря
 Сете Жибернау, испанский мотогонщик каталонского происхождения в классе MotoGP.
 Ли Джон Джэ, корейский актёр.
 Александра Тайдингс, американская актриса.
 17 декабря — Елена Ксенофонтова, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2006).
 19 декабря
 Алисса Милано, американская актриса и певица.
 Роза Блази, американская актриса.
 22 декабря — Ванесса Паради, французская певица, актриса и фотомодель.
 26 декабря — Летисия Бредиче, аргентинская актриса, певица, фотомодель.
 27 декабря — Неринга Абрутите, литовская поэтесса и переводчица.
 28 декабря — Синобу Тэрадзима, актриса японского телевидения, театра и кино, лауреат ряда японских и международных премий за лучшую женскую роль.
 29 декабря — Леонор Варела, чилийская киноактриса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1972 году
 6 января — маршал Чэнь И — китайский военный и политический деятель, министр иностранных дел КНР в 1958—1972 годах (род. 1901).
 14 января — Фредерик IX, король Дании (род. 1899).
 28 января — Борис Константинович Зайцев, русский писатель (род. 1881).
 31 января — Махендра, король Непала (род. 1920).
 9 февраля — Николай Крылов, советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (род. 1903).
 22 февраля — Пауль Грюнингер, командир полиции в Швейцарии, «Праведник народов мира» (род. 1891).
 11 марта — Фредерик Браун, американский писатель-фантаст (род. 1906).
 14 марта — Владимир Дуров, советский артист цирка, дрессировщик (род. 1909).
 23 марта — Кристобаль Баленсиага, испанский модельер (род. 1895).
 27 марта — Морис Эшер, голландский художник.
 2 апреля — Франц Гальдер, немецкий военный деятель (род. 1884).
 27 апреля — Кваме Нкрума, африканский политик, первый президент Ганы (род. 1909).
 2 мая — Джон Гувер, американский государственный деятель, многолетний глава ФБР (род. 1895).
 5 мая — Мартирос Сарьян, армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник (род. 1880).
 6 мая — Виктор Драгунский, советский писатель (род. 1913), с 1959 года писал «Денискины рассказы».
 28 мая — Эдуард VIII, бывший король Великобритании (род. 1894).
 21 июня — Эрвин Нестле, немецкий протестантский богослов.
 14 июля — Олави Вирта, финский певец, композитор и киноактёр.
 25 июля — Леонид Енгибаров, советский клоун, мим, киноактёр (род. 1935).
 17 августа — Александр Вампилов, советский драматург и прозаик (род. 1937).
 23 августа — Балис Дварионас, литовский композитор.
 2 сентября — Иван Юмашев, советский военачальник, командующий флотами, адмирал (род. 1895).
 22 сентября — Борис Ливанов, советский актёр и режиссёр (род. 1904).
 24 сентября — Адриан Фоккер, голландский физик.
 5 октября — Иван Ефремов, советский писатель-фантаст, учёный.
 24 октября — Витаутас Гирдзияускас, советский микробиолог, эпидемиолог, иммунолог.
 26 октября — Сикорский, Игорь Иванович, авиаконструктор, создатель вертолётов (род. 1889).
 2 ноября — Александр Бек, русский советский писатель.
 12 ноября — Евгений Фокин, советский футболист и тренер.
 27 ноября — Ярослав Смеляков, советский поэт (род. 1913).
 1 декабря — Ип Ман, мастер китайских боевых искусств, представитель стиля Вин Чунь.
 21 декабря — Пауль Хауссер, немецкий военный деятель, генерал-лейтенант, один из создателей и руководителей войск СС.оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС (род. 1880).
 23 декабря — Андрей Туполев, советский авиаконструктор (род. 1888).
 26 декабря — Гарри Трумэн, бывший президент США (род. 1884).

Нобелевские премии 
 Физика — Джон Бардин, Леон Нил Купер и Джон Роберт Шриффер — «За создание теории сверхпроводимости, обычно называемой БКШ-теорией».
 Химия — Кристиан Бемер Анфинсен — «За работу по исследованию рибонуклеазы, особенно взаимосвязи между аминокислотной последовательностью и её биологически активными конферментами»; Станфорд Мур и Уильям Хоуард Стайн — «За вклад в прояснение связи между химической структурой и каталитическим действием активного центра молекулы рибонуклеазы».
 Медицина и физиология — Джералд Эдельман, Родни Портер — «За открытия, касающиеся химической структуры антител».
 Экономика — Джон Ричард Хикс и Кеннет Джозеф Эрроу — «За новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния».
 Литература — Генрих Бёлль — «За творчество, в котором сочетается широкий охват действительности с высоким искусством создания характеров и которое стало весомым вкладом в возрождение немецкой литературы».
 Премия мира — не присуждалась

См. также

Примечания